Островица може да се отнася за:

 Островица, възвишение в Рудник, Шумадия;
 Островица, село в Област Кърджали, България;
 Островица, планина в Албания;
 Островица, село в Унскосанския кантон, Босна и Херцеговина;
 Островица, село в Община Владичин хан, Сърбия;
 Островица, село в Община Нишка баня, Сърбия;
 Островица, село в Община Тутин, Сърбия;
 Островица, село в Задарска жупания, Хърватия.

 Вижте също
 Острово
 Остров
 Островче